Łukasz Gaweł (ur. 1970) – polski specjalista w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym
 Fu, właśc. Łukasz Gaweł (ur. 1980) – polski raper i producent muzyczny